Jméno a příjmení Jan Pinkava nosí více různých osobností:

 Jan Pinkava (malíř) (1846–1923) – český malíř a pedagog
 Jan Pinkava (režisér) (* 1963) – český režisér animovaných filmů